Waldmatt ist der Name folgender Orte:

 Waldmatt (Bühl), Wohnplatz von Bühl (Baden), Landkreises Rastatt, Baden-Württemberg
 Waldmatt (Häg-Ehrsberg), Zinken der Gemeinde Häg-Ehrsberg, Landkreis Lörrach, Baden-Württemberg